Хуан Рибальта (1597, Мадрид, Габсбургская Испания — октябрь 1628, Валенсия) — испанский художник эпохи барокко.

Биография 
Сын знаменитого живописца Франсиско Рибальта. Первые уроки мастерства живописи получил у отца. Работы и художественный стиль отца оказали влияние на творчество Хуана Рибальта.

Начиная с периода обучение в мастерской отца, Хуан демонстрировал очень уникальную художественную индивидуальность, сделавшую его одним из самых заметных испанских художников XVII века. Его ранняя смерть, однако, прервала многообещающую карьеру художника.

Работая в мастерской своего отца, он всегда подписал свои работы, начиная с 1615 года, с гордостью указывая свой восемнадцатилетний возраст.

Основными темами его творчества были полотна на мифологические и библейские сюжеты. Создал ряд портретов.

Умер в октябре 1628 года в Валенсии, вероятно, став жертвой тифа, всего через девять месяцев после своего отца.

Три работы автора принадлежат коллекции музея Прадо. Два полотна евангелистов, возможно, из королевских коллекций, приобретенных Карлосом IV во время поездки в Валенсию в конце 1802 года, картина Евангелиста Иоанна Богослова была приобретена в 1961 и о ней нет более ранних упоминаний.

Примечания

Ссылки 
 Ribalta, Juan

Испанские художники барокко
Художники Испании XVII века
Художники-портретисты Испании
Умершие от тифа
Художники религиозного жанра